Puchar Ligi Fińskiej () – cykliczne piłkarskie rozgrywki pucharowe w Finlandii, utworzone w 1994 r. na podobieństwo Pucharu Finlandii, w których mogą uczestniczyć wyłącznie fińskie drużyny klubów Veikkausliiga. Organizatorem zmagań jest Fiński Związek Piłki Nożnej.

Historia 
W 1994 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Ligi Fińskiej. Zwyciężył klub HJK Helsinki. Turniej rozgrywany corocznie zimą w okresie przygotowawczym. Puchar Ligi został zniesiony po sezonie 2016 i zastąpiony fazą grupową Pucharu Finlandii, począwszy od sezonu 2017. Puchar Ligi został rozegrany ponownie wiosną 2022 roku.

Format 
Na przestrzeni lat format turnieju zmieniał się, zawsze utrzymując najpierw fazę grupową, a następnie fazę pucharową. W edycji 2016 dwanaście drużyn Veikkausliiga zostało podzielonych na dwie grupy po sześć drużyn w każdej. W każdej z dwóch grup drużyny stają naprzeciw siebie tylko raz w sumie w pięciu kolejkach. Dwóch zwycięzców grup mierzy się w finale, aby wygrać turniej, który jest rozgrywany na neutralnym stadionie.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Puchar Ligi Fińskiej na podium oficjalnie stawało w sumie 18 drużyn. Liderem klasyfikacji jest HJK, który zdobył trofeum 5 razy.

Stan na 26.02.2023

Klasyfikacja według miast 
Stan na 26.02.2023.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Finlandii w piłce nożnej mężczyzn
 Puchar Finlandii w piłce nożnej
 Superpuchar Finlandii w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 
 Rozgrywki na stronie Veikkausliiga 
 Oficjalna strona Fińskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Rozgrywki na stronie RSSSF 

Finlandia
Rozgrywki piłkarskie w Finlandii